Rudolf III (971-1032) – król Burgundii od 993 r.
 Rudolf III Habsburg (1281-1307) – książę Austrii od 1298 r., król Czech od 1306 r.
 Rudolf III (?-1332) – margrabia Badenii od 1288 r.